Марсель Мари Морис Дюбар (, 1873 — 1914) — французский ботаник.

Биография 
Марсель Мари Морис Дюбар родился в 1873 году.

Он проводил свою научную деятельность на Факультете Наук в Париже.

В 1913 году была опубликована его книга Botanique coloniale appliquée.

Марсель Мари Морис Дюбар умер в 1914 году.

Научная деятельность 
Марсель Мари Морис Дюбар специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Dubard, M. 1903. Recherches sur les plantes a bourgeons radicaux.
 Dubard, M; R Viguier. 1904. Sur l'anatomie des tubercules d'Euphorbia Intisy. C.R. Acad. Sc. París CXXXIX (4): 307—309.
 Dubard, M. 1906. Népenthacées de Madagascar et de la Nouvelle Calédonie. Bull. Mus. Hist. Nat., XII, p. 62—67; ref. in FEDDE, Repertorium, V, p. 30. 1908.
 Dubard, M. 1906. De l'origine de l'arachide. Bull. Mus. Nat. Hist. (Paris) 12: 340—344.
 Dubard, M. 1909. Les Sapotacées du groupe des Isonandrées.
 Dubard, M. 1912. Les Sapotacées de groupe des Sideroxylinées.
 Eberhardt, P; MMM Dubard. 1910. L'arbre a caoutchouc du Tonkin et du Nord-Annam. Bleekrodea tonkinensis (Dubard & Eberh.) Ed. Bibliothèque d'agriculture tropicale. Paris, A. Challamel.
 Dubard, M. 1913. Botanique coloniale appliquée. Curso de à la École Supérieure d’Agriculture Coloniale. vi + 347 pp., 146 figs.
 Dubard, MMM, P. Eberhardt. 1917. Le ricin; botanique, culture, industrie et commerce. Paris: Challamel.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции